Birkbach ist ein Name von Fließgewässern:
 Birkbach (Brechbach), linker Zufluss des Brechbachs (zum Stettbach) zwischen Vorderuhlberg und Reishof, beide Orte in der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Birkbach (Buchbach), rechter Zufluss des Buchbachs (zur Speltach) gegenüber von Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Birkbach (Grünsbach), linker Zufluss des Grünsbachs (zur Pielach) bei Hofstetten-Grünau, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Birkbach (Gunsebach), linker Zufluss des Gunsebachs (zur Simmel, zur Kyll) bei Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Birkbach (Morsbach), rechter Zufluss des Morsbachs nach Grünmorsbach, Gemeinde Haibach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Birkelbach
 Birkenbach